Schmetterer steht für:

 eine Unterordnung der Fangschreckenkrebse
Schmetterer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Schmetterer (1888–1974), österreichischer Lehrer, Komponist und Chorleiter 
 Leopold Schmetterer (1919–2004), österreichischer Mathematiker
 Maximilian Schmetterer (* 1941), deutscher Maler und Optiker 
 Modest Schmetterer (1738–1784), deutscher Benediktiner und Kanonist